Příjmení Espinosa nese více různých osobností:

 Daniel Espinosa (* 1977) – švédský režisér a scenárista s chilskými kořeny
 Pablo Espinosa (* 1992) – španělský herec, zpěvák a hudebník
Chris Espinosa (* 1961)  – jeden ze zakládajících a zároveň nejdéle sloužící zaměstnanec společnosti Apple Inc.
 Paola Espinosová (* 1986) – mexická reprezentantka ve skocích do vody
 Sílvia Solerová Espinosová (* 1987) – španělská profesionální tenistka

Podobné příjmení 
 Espinoza